Bolko ist der Name folgender Personen:

 Bolko IV. (Oppeln) (1396–1437), Herzog von Oppeln
 Bolko V. (Oppeln) (1450–1460), Herzog von Oppeln

Familienname:
 Paul von Bolko (1850–nach 1918), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags

Orte:
 Bolko, deutscher Name von Nowa Wieś Królewska (Opole), Stadtteil von Oppeln, Polen
 Bolko-Insel, Oderinsel in Polen

Siehe auch:
 Bolkow
 Polko